Miroslav Jeník – czeski tenor, a także bramkarz Slavii Praga
 inż. Miroslav Jeník – czeski polityk

Przypisy